Steiner Rezső (1854–1945) magyar festőművész
 Steiner Rezső (?–?) magyar labdarúgó (MTK)
 Steiner Rezső (1887–1975) magyar birkózó